B69 peut faire référence à :
 Bundesstraße 69, une route fédérale allemande reliant Emstek à Diepholz ;
 Cysticercose, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres